Bundesliga niemiecka w piłce siatkowej mężczyzn 2016/2017 – 61. sezon walki o mistrzostwo Niemiec organizowany przez Deutsche Volleyball Liga. Zainaugurowany został 22 października 2016 i trwał do 7 maja 2017 roku.

W sezonie 2016/2017 w Lidze Mistrzów Niemcy reprezentowały  i , a w Pucharze CEV − .

Decyzją organizatora rozgrywek do rywalizacji została zaproszona drużyna juniorów z klubu , która uczestniczyła tylko w fazie zasadniczej i nie była sklasyfikowana na koniec sezonu.

Mistrzem Niemiec po raz ósmy w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 11 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Sześć najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off, a cztery kolejne utworzyły dwie pary, których zwycięzcy uzupełnili stawkę drużyn rywalizujących w fazie play-off.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw), półfinałów (do dwóch zwycięstw) oraz finału (do dwóch zwycięstw), które wyłoniły mistrza Niemiec.
 Faza play-out: wzięły w niej udział dwie drużyny, które przegrały rywalizację o awans do fazy play-off. Przegrany spadł do 2. Bundesligi.

Drużyny uczestniczące 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
|-
! width="50px" style="text-align: center; background: #f2f2f2; border: 1px solid darkgrey;"| 
! width="250px" style="background: #f2f2f2; border: 1px solid darkgrey;"| Dzika karta
! width="30px" style="background: #f2f2f2; text-align: center; border: 1px solid darkgrey;"|

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Kwalifikacje do play-off 
(do 2 zwycięstw)

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 2 zwycięstw)

Finał 
(do 2 zwycięstw)

Faza play-out 
(do 2 zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2016 w Niemczech
2016 w piłce siatkowej
2017 w Niemczech
2017 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Niemczech